Then – singolo dei The Charlatans del 1990
Then: The Earlier Years – album dei They Might Be Giants del 1997
Then – singolo di Brad Paisley del 2009
Then – singolo di Anne-Marie del 2017